Naselja u BiH:
 Plane (Han Pijesak, BiH), naselje u općini Han Pijesak
 Plane (Tuzla, BiH), naselje u općini Tuzla